Христо Йосифов Каваев e български революционер и поет от XIX век.

Биография 
Христо Каваев е роден в 1858 година в западномакедонския град Струга, тогава в Османската империя, в семейството на свещеник Йосиф Каваев. Заради начетеността си и революционната си активност е наричан Македонският Христо Ботев. След Берлинския договор участва в Кресненско-Разложкото въстание 1878 - 1879 година. Каваев оставя 20 стихотворения и песни на стружко наречие, съхранени у сина му Асен Каваев. След въстанието се установява в Ескиджумайско, България.

Негови деца са Елена (1890 – 1971), омъжена за чеха Карл Хлад, Асен Каваев (1892 – 1968) и Райна (1897 – ?), заселена в Търговище.

Родословие

Бележки 

Родени в Струга
Български революционери от Македония
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Български творци от Македония
Български писатели от Македония
Български имигранти от Македония в Търговище
Христо